

Sigle 
 Kuala Lumpur – capitale della Malaysia
 Kvenna Listin ("Lista delle donne") – partito politico islandese
 KL acronimo per la parola in lingua tedesca "Konzentrationslager", termine con il quale venivano chiamati i campi di concentramento nazisti nel Terzo Reich

Codici 
 KL – codice vettore IATA di KLM Royal Dutch Airlines
 kl – codice ISO 639-2 alpha-2 della lingua groenlandese
 KL – codice ISO 3166-2:BW di Kgatleng (Botswana)
 KL – codice ISO 3166-2:IN di Kerala (India)
 KL – codice ISO 3166-2:LT della contea di Klaipėda (Lituania)
 KL – codice ISO 3166-2:RU della Calmucchia (Russia)
 KL – codice ISO 3166-2:SN di Kaolack (Senegal)

Sport 
 KL – nelle statistiche del baseball e del softball, strike-out guardati (strike-out looking)
 KL – nello sci, sigla indicante la specialità dello sci di velocità, detto anche chilometro lanciato

Altro 
 kl o kL – simbolo del chilolitro
 KL – targa automobilistica di Klagenfurt-Land (Austria)
 KL – targa automobilistica di Kaiserslautern (Germania)
 KL – vecchia targa automobilistica di Kladno (Repubblica Ceca)